

Patronymes 
Berdnikov (masculin ; ) ou Berdnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Berdnikov (1953- ), président de la République de l'Altaï.
 Roman Berdnikov (1992-), joueur de hockey sur glace russe.
 Roman Berdnikov, Lieutenant-Général russe commandant la 29e Armée
 Vadim Berdnikov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe